Siculodopsis är ett släkte av fjärilar. Siculodopsis ingår i familjen Uraniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Siculodopsis